Blaine County heter några av USA:s countyn.

 Blaine County, Idaho 
 Blaine County, Montana 
 Blaine County, Nebraska 
 Blaine County, Oklahoma